Het ATP-toernooi van München 2002 (met de officiële naam BMW Open) werd gespeeld van 29 april tot en met 5 mei 2002. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos in de Duitse stad München.

Het toernooi van 2002 trok 37.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

München
ATP-toernooi van München